Lachlania är ett släkte av dagsländor. Lachlania ingår i familjen Oligoneuriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dagsländor
Lachlania